Lawrence är ett efternamn och personer med namnet.

Personer med efternamnet Lawrence 
 Al Lawrence
 Allan Lawrence
 Andrea Mead-Lawrence
 Anne Lawrence
 Ashley Lawrence

 Barbara Lawrence
 Bill Lawrence, amerikansk skådespelare
 Bill Lawrence (gitarrbyggare), tysk gitarrbyggare

 Chris Lawrence
 Climax Lawrence
 Cornelius Van Wyck Lawrence, amerikansk politiker

 D.H. Lawrence (1885–1930), brittisk författare och poet, skrev Lady Chatterleys älskare (1928)
 David L. Lawrence
 Dorothy Lawrence

 Elisha Lawrence
 Ernest Lawrence (1901–1958), amerikansk fysiker, nobelpristagare

 Fenda Lawrence
 Florence Lawrence, amerikansk skådespelare
 Francis Lawrence

 Geoffrey Lawrence
 Gertrude Lawrence, brittisk skådespelare, sångerska och dansare
 Graeme Lawrence

 Henry Montgomery Lawrence, brittisk militär

 Jack Lawrence, amerikansk kompositör
 Jack Lawrence (basist), amerikansk basist
 Jacqueline Lawrence
 James Lawrence Orr, amerikansk politiker
 Janice Lawrence Braxton
 Jennifer Lawrence
 Joel Lawrence, amerikansk skådespelare
 Joey Lawrence
 John Lawrence, 1:e baron Lawrence (1811–1879), brittisk vicekung i Indien
 
 Kenneth Lawrence, amerikansk astronom

 Marc Lawrence
 Mark Lawrence
 Martin Lawrence, amerikansk skådespelare och regissör
 Matthew Lawrence
 Maya Lawrence
 Mr. Lawrence

 Ray Lawrence, australisk regissör
 Richard Lawrence

 Scott Lawrence, amerikansk skådespelare
 Sharon Lawrence
 Steve Lawrence, amerikansk sångare

 T.E. Lawrence (1888–1935), känd som Lawrence av Arabien, brittisk officer, författare och arkeolog
 Tayna Lawrence
 Thomas Lawrence, brittisk målare

 Wendy B. Lawrence, amerikansk astronaut

Se även
 Lawrence Berkeley National Laboratory, nationellt forskningscentrum knutet till University of California, Berkeley
 Lawrence Livermore National Laboratory, nationellt forskningscentrum med kärnvapenforskning, Livermore, Kalifornien
 Sarah Lawrence College, amerikansk högskola grundad 1926, ursprungligen för kvinnliga studenter, Yonkers, New York

Källor

Engelska efternamn